Havas ist der Familienname folgender Personen:

 Charles-Louis Havas (1783–1858), französischer Publizist
 Harald Havas (* 1964), österreichischer Journalist, Autor und Übersetzer
 Kató Havas (1920–2018), ungarische Musikerin, Violinistin und Geigenpädagogin
 Peter Havas (1916–2004), ungarischstämmiger US-amerikanischer Physiker

Havas steht für:

 Havas, eine französische Werbeagentur und frühere Nachrichtenagentur
 Havas, bis 1907 ungarischer Name der Gemeinde Snežnica in der Slowakei

Siehe auch:

 La Havas